Wolfsegg (Opper-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wolfsegg am Hausruck, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk